Carlile ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Carlile, Baron Carlile of Berriew (* 1948), britischer Politiker
 Austin Carlile (* 1987), US-amerikanischer Rockmusiker
 Brandi Carlile (* 1981), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Joan Carlile (1606–1679), englische Malerin
 John S. Carlile (1817–1878), US-amerikanischer Politiker
 Richard Carlile (1790–1843), englischer Verleger
 Wilson Carlile (1847–1942) (BBKL)

Carlile steht für: 

 Carlile (Kalifornien), Ort im Fresno County, Kalifornien, USA 
 Carlile (Wyoming), Ort im Crook County, Wyoming, USA
 Carlile (Oklahoma), Census-designated place im Sequoyah County, Oklahoma, USA 

Siehe auch: 
 Carlisle (Begriffsklärung)
 Carlyle